Herodotus ist ein Einschlagkrater auf der nordwestlichen Mondvorderseite in der Ebene des Oceanus Procellarum. Er liegt unmittelbar westlich des auffälligen Strahlenkraters Aristarchus.

Nördlich von Herodotus verläuft das Vallis Schröteri, ein anfangs 10 km breites, gewundenes Mondtal, das zunächst Richtung Norden verläuft, dann nach Nordwesten und schließlich nach Südwesten verläuft.

Der Krater selbst ist im Inneren überflutet, der Kraterrand ist erodiert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem griechischen Historiker Herodot offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Herodotus auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Herodot als Namensgeber